Salad Days steht für:
 Salad Days, eine Phrase aus William Shakespeares Tragödie Antonius und Cleopatra (1. Aufzug, 5. Szene: „My salad days, when I was green in judgment, cold in blood“)
 Salad Days (2011), US-amerikanischer Spielfilm von Hiram Chan, Jeff Mizushima und Emily Yoshida (2011)
 Salad Days (2014), US-amerikanischer Musikdokumentarfilm von Scott Crawford (1985)
 Salad Days, ein Musikalbum von Adrian Belew (1999)
 Salad Days, ein Musikalbum von Mac DeMarco (2014)
 Salad Days (EP), eine EP der Hardcore-Punk-Band Minor Threat (1985)
 Salad Days (Are Here Again), ein Song der Band Procol Harum, siehe Procol Harum (Album) (1967)
 Salad Days (Manga), japanischer Shōnen-Manga von Shinobu Inokuma (1998–2002)
 Salad Days (Musical), Musical von Julian Slade und Dorothy Reynolds (1954)